Jongerenraad, een raad ten behoeve van jongeren
 Vlaamse Jeugdraad, een Vlaams inspraakorgaan voor jongeren.
 Nationale Jeugdraad, een Nederlandse koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties
 Jeugdadviesraad, een Surinaams orgaan voor jongeren